Das Dameneinzel der US Open 2017 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Angelique Kerber. Erstmals seit 1981 war das Halbfinale eine rein US-amerikanische Angelegenheit bei den US Open. Letztmals gab es das bei den Wimbledon Championships 1985. Die Finalistinnen Madison Keys und Sloane Stephens standen zum ersten Mal im Finale eines Grand-Slam-Turniers.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 22. bis zum 25. August 2017 statt. Ausgespielt wurden 16 Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spielerinnen überstanden die Qualifikation und spielten im Hauptfeld:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2017